Dürerstraße ist der amtliche Name folgender Verkehrswege:

 Dürerstraße (Hannover), 1919 angelegte Wohnstraße in der Südstadt von Hannover

Dürerstraße bezeichnet folgende Gebäude:

 Dürerstraße 2, Jordanstraße 15, denkmalgeschütztes Wohnhaus in Magdeburg, Stadtteil Sudenburg, Sachsen-Anhalt
 Villa Dürerstraße 7 (Radebeul), denkmalgeschützte Villa in Radebeul, Stadtteil Kötzschenbroda